La Cafetière, nouvelle de Théophile Gautier (1831) ;
 La Cafetière, tableau d'Albert Marquet (1898) ;
 La Cafetière, éditeur de bandes dessinées.